Vilopriu kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vilopriu (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Vilopriu (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar